Каныбек Осмоналиевич Осмоналиев () — киргизский советский тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 1980 года в Москве, четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике.

Биография 
Родился в семье, в которой воспитывались пятеро детей. Через 1,5 года после его рождения семья осталась без отца.

После окончания школы собирался пройти курсы шофёров, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги и содержать семью. Однако один из его родственников, работавший деканом, разглядел в нём большие способности и убедил его мать отпустить Каныбека для продолжения учёбы.

Он поступил в Киргизский государственный университет. При выборе спортивной секции ему помог случай: однокурсник предложил потягаться силами в поднятии штанги. Когда Каныбек, держа в руках штангу весом 70 килограммов, сделал несколько приседаний с ней, тренер по тяжёлой атлетике Семён Иткин убедил его и весь тренерский состав, что именно в этом виде спорта его будущее. Уже на третьем курсе Каныбек стал кандидатом в мастера спорта по штанге и начал выезжать на соревнования. В 1975 году он стал чемпионом Советского Союза среди молодёжи и тогда же окончил университет. Дипломная работа называлась «Зарождение и развитие тяжёлой атлетики в Киргизском государственном университете», в ней был использован большой объём архивных материалов не только по университету, но и касающихся всей страны.

В 1978 году он выигрывает чемпионаты Европы и мира. На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул сложилась острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым лёгким из них оказался именно Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

После соревнований он продолжил преподавать историю в городе Бишкеке.

В настоящее время Каныбек Осмоналиев является директором Центра развития тяжёлой атлетики Киргизии.

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Манас» I степени.

Личная жизнь 
Каныбек Осмоналиев женился в возрасте 19 лет. Его жену зовут Медеркан, с которой он знаком с 7-го класса. У них четверо сыновей и три дочери. Одну из внучек, родившуюся в 2000 году после Олимпийских игр в Сиднее, Осмоналиев назвал Олимпиадой.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.chidlovski.net/liftup/l_athleteResult.asp?a_id=192 
 К. Осмоналиев на XXII Олимпийских играх — Из сборника «Тяжёлая атлетика-1981»
 Фотография: выполнение рывка, Московская Олимпиада — Visualrian.ru

Тяжелоатлеты СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике